Виста Ермоса Дос има више значења:

 Виста Ермоса Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виста Ермоса Дос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику